Существует несколько фильмов с таким названием:

 Храм Шаолиня (фильм, 1976) — Гонконг, реж. Чжан Чэ и У Ма
 Храм Шаолиня (фильм, 1982) — Гонконг, Китай, реж. Чжан Синьянь